

En France 
Place du Capitole à Toulouse,

En Italie 
Place du Capitole à Rome, sur la colline du Capitole

Voir aussi 
 Capitole

Autres projets 

Capitole